Szilárd, Szilard peuvent faire référence à:

Étymologie 
Le nom serait la magyaristaion du nom grec byzantin "Konstantin", au sens de solide, ferme.

Le pendant féminin est Szilárda.

Prénom
 Szilárd Németh (1977-), un footballeur slovaque

Fête 
Les "Szilárd" sont fêtés le , mais aussi parfois le  ou le .

Patronyme 
 Leó Szilárd (1898-1964), un physicien américain d'origine hongroise
 Lettre Einstein-Szilárd
 Béla Szilárd (1884-1926), un chimiste français d'origine hongroise

Voir aussi